Le nom Jean Marteau est porté par les personnes suivantes :
 Jean Marteau (1610-1662), un avocat, poète et ecclésiastique français.
 Jean Marteau (1903-1970), un écrivain et journaliste suisse ;
 Jean Marteau, un personnage fictif créé en 1902 par Anatole France.